Chantelle Newbery (1977-), une plongeuse australienne;
 Dylan Newbery (1994-), un coureur cycliste australien ;
 John Newbery (1713-1767), un éditeur britannique ;
 Médaille Newbery, un prix littéraire décerné chaque année à l'auteur du meilleur livre américain pour enfants ;
 Jorge Newbery (1875-1914), un ingénieur et un pionnier de l’aviation argentin ;
 Aéroport Jorge-Newbery, l'aéroport de trafic national et régional de Buenos Aires, en Argentine ;
 Linda Newbery (1952-), écrivaine britannique ;
 Robert Newbery (1979-), un plongeur australien.